Гонсало Вильяр дель Фраиле (; родился 23 марта 1998, Мурсия, Испания) — испанский футболист, полузащитник клуба «Рома», выступающий на правах аренды за «Хетафе».

Клубная карьера 
Вильяр — воспитанник клубов «Эльче» и «Валенсия». Для получения игровой практики он выступал за дублирующие составы обоих. В 2018 году Гонсало подписал профессиональный контракт с «Эльче». 18 августа в матче против «Гранады» он дебютировал в Сегунде. 24 ноября 2019 года в поединке против «Малаги» Гонсало забил свой первый гол за «Эльче». В начале 2020 года Вильяр перешёл в итальянскую «Рому», подписав контракт на 4,5 года. Сумма трансфера составила 4 млн. евро. 1 февраля в матче против «Сассуоло» он дебютировал в итальянской Серии A.

Примечания 

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Испании по футболу
Игроки ФК «Валенсия Месталья»
Игроки ФК «Эльче»
Игроки ФК «Рома»
Игроки ФК «Хетафе»
Игроки ФК «Сампдория»